Firth (englisch für „Förde, Fjord“) ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Firth (Idaho), Ort in den USA
 Firth (Nebraska), Ort in den USA

Schottland:
 Cromarty Firth, Caolas Chrombaidh, Meeresarm an der Moray Firth
 Firth of Clyde, Meeresarm an der Westküste
 Firth of Forth, Abhainn Dhubh, Meeresarm an der Ostküste
 Moray Firth, An Cuan Moireach, große Bucht an der Nordküste
 Pentland Firth, Meerenge vor Orkney
 Solway Firth, Meeresarm im Südwesten

Firth ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Firth (* 1996), englischer Fußballspieler
 Barbara Firth († 2013), britische Kinderbuchillustratorin
 Bethany Firth (* 1996), nordirische Schwimmerin
 Cecil Mallaby Firth (1878–1931), britischer Ägyptologe
 Charles Harding Firth (1857–1936), britischer Historiker
 Colin Firth (* 1960), britischer Schauspieler
 David Firth (* 1983), britischer Animations-Künstler und Musiker
 John Rupert Firth (1890–1960), englischer Linguist und Hochschullehrer
 Jonathan Firth (* 1967), britischer Schauspieler
 Peter Firth (* 1953), britischer Schauspieler
 Raymond Firth (1901–2002), neuseeländischer Ethnologe
 Robert Firth (1887–unbekannt), englischer Fußballspieler und -trainer
 Roderick Firth (1917–1987), US-amerikanischer Philosoph
 Sharon Firth (* 1953), kanadische Skilangläuferin
 Shirley Firth (1953–2013), kanadische Skilangläuferin
 Tim Firth (* 1964), britischer Dramatiker, Drehbuchautor und Songwriter
 Vic Firth (1930–2015), US-amerikanischer Multiinstrumentalist, Gründer des Drumstickherstellers Vic Firth
 Violet Mary Firth, Pseudonym Dion Fortune (1890–1946), walisische Okkultistin, Rosenkreuzerin, Theosophin und Autorin

Siehe auch:
 Firth-of-Tay-Brücke (schottische Eisenbahnbrücke)
 Firth of Fifth (Lied der Band Genesis)